Landbach ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Landbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (Rhein, Neuburg) bei Scheibenhard, Arrondissement Haguenau-Wissembourg, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Landbach (Modau), mit Unterläufen Zehntbach und dann Fanggraben, linker Zufluss der Modau bei Stockstadt am Rhein, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Landbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Herdern, Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Landbach (Reuss), linker Zufluss des Reuss-Kanals neben der Reuss bei Oberschoren, Gemeinde Mühlau, Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Landbach (Saar), mit Oberläufen Ruisseau du Pré des Saules und dann Ruisseau de Langatte, linker Zufluss der Saar bei Gosselming, Arrondissement Sarrebourg, Département Moselle, Lothringen, Frankreich

eines Ortes:
 Landbach (Zuzwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Zuzwil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Landerbach
 Landgraben